Karoline Ferdinande von Österreich (* 8. April 1801 in Wien als Maria Karolina Ferdinande Theresia Josephine Demetria; † 22. Mai 1832 in Dresden) war eine Erzherzogin von Österreich und durch Heirat Prinzessin von Sachsen.

Leben 
Karoline Ferdinande wurde als Tochter von Kaiser Franz II. und dessen zweiter Gemahlin Maria Theresia von Neapel-Sizilien in Wien geboren. Die Prinzessin wurde nach einer älteren Schwester benannt, die im Kindesalter verstorben war.

Am 26. September 1819 wurde sie in Wien (per procurationem) und am 7. Oktober 1819 in Dresden (in persona) als 18-Jährige mit ihrem Cousin 2. Grades dem späteren König Friedrich August II. von Sachsen, vermählt.

Die Ehe dauerte 13 Jahre lang und blieb kinderlos. Am 22. Mai 1832 starb Prinzessin Karoline Ferdinande im Alter von 31 Jahren und wurde in der Großen Gruft der Katholischen Hofkirche in Dresden beigesetzt. Ein Jahr darauf heiratete ihr Gemahl Prinzessin Maria Anna von Bayern.

Vorfahren

Weblinks 

 

 Foto ihres Sarges in der Katholischen Hofkirche

Franz II. (HRR)
Friedrich August II. (Sachsen)
Trägerin des Sternkreuzordens
Familienmitglied des Hauses Habsburg-Lothringen
⚭Karoline Ferdinande #Osterreich
Person (Dresden)
Geboren 1801
Gestorben 1832
Frau